

Биография 
После двух лет изучения кино в Университете Парижа VIII, Боннелл делает свои первые шаги в 1999 году с режиссёром Фиделем, короткий фильм, который знаменует собой начало длительного сотрудничества с актрисой Натали Бласте. После двух короткометражных фильмов, в двадцать три года он сделал свой первый художественный фильм, шиньон Ольги, горькой комедии о семье в трауре. Выиграв Международный кинофестиваль в Чикаго. В 2005 году вышел его новый фильм «Светлые глаза». Затем он присоединился к Дарруссену и представился в его следующих двух фильмах.

Художественные фильмы 
-Шиньон Ольги (2002)

(Le chignon d’Olga)

-Светлые глаза (2005)

(Les yeux clairs)

— Я жду кого-нибудь(2007)

(J’attends quelqu’un)

— Королева клубов (2009)

(La dame de trefle)

-Время приключений (2013)

(Le temps de l’aventure)

— Давайте втроём (2015)

(A trois on y va)

Примечания

Ссылки 
Режиссёры Франции